Boyden et un terme pouvant faire référence à :

 Indice de Boyden
 Boyden Gate
 (4301) Boyden
 Observatoire Boyden

 Amanda Boyden, romancière américaine ;
 Joseph Boyden (1966-), écrivain canadien ;
 Sally Boyden (1967-), coureuse cycliste anglaise.

 Boyden, une ville du comté de Sioux, en Iowa, aux États-Unis.
 Boyden Gate, un village dans le Kent, en Angleterre.